

Івлево — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Івлево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Івлево — присілок, Подольський міський округ, Московська область